Setzer steht für:
 eine Kurzbezeichnung für Schriftsetzer
 eine Spielhilfe der Orgel, siehe Kombination (Orgel)
 ein Werkzeug zur Steinbearbeitung, siehe Sprengeisen

Setzer ist der Familienname folgender Personen:
 Alf Setzer (* 1956), deutscher Bildhauer
 Brian Setzer (* 1959), US-amerikanischer Rock’n’Roll-Musiker
 Frank Setzer (* 1974), deutscher Forstwissenschaftler und Hochschullehrer
 Franz Xaver Setzer (1886–1939), österreichischer Fotograf
 Henry W. Setzer (1916–1992), US-amerikanischer Mammaloge
 Johanna Setzer (* 1979), österreichische Fernsehmoderatorin
 Jürgen Setzer, (* 1960), General des Heeres der Bundeswehr
 Nikolai Setzer (* 1971), deutscher Manager in der Automobilindustrie

Siehe auch: